Amphoe Mueang Samut Prakan (Thai: เมืองสมุทรปราการ) is het hoofdstedelijk district van de provincie Samut Prakan in Thailand. De hoofdstad Samut Prakan van de gelijknamige provincie ligt ook in dit district. Dit district is op zijn beurt weer onderverdeeld in 13 tambon (gemeentes), te weten:

De ontbrekende nummers in de tabel zijn de tambon die bij de totstandkoming van Amphoe Phra Samut Chedi zijn afgesplitst.

Mueang Samut Prakan
Samut Prakan (provincie)